Proseč può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Proseč, città del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Proseč, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Proseč pod Ještědem, comune del distretto di Liberec, nella regione di Liberec
Proseč pod Křemešníkem, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina